Anne-Marie Bigot de Cornuel (1605-1694) – letterata francese
 François Bigot (1703-1778) – funzionario francese
 Jacques-Marie-Frangile Bigot (1818-1893) – naturalista e entomologo francese
 Jules Bigot (1915-2007) – allenatore di calcio e calciatore francese
 Quentin Bigot (1992) – martellista francese
 Trophime Bigot (1589-1650) – pittore francese